Le Rozel – miejscowość i gmina we Francji
 Rozel – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee